Pfitscher ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Pfitscher (1930–2009), österreichischer Boxer und Olympiateilnehmer 
 Robert Pfitscher (* 1954), österreichischer Boxer und Olympiateilnehmer